Hipomedó d'Esparta, príncep espartà
 Hipomedó d'Eges, filòsof pitagòric grec